Zelmer – polski producent sprzętu AGD (1951–2017):
 ZELMER” Rzeszowskie Zakłady Elektromechaniczne im. Augustyna Micała (1967–1972)
 Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego im. Augustyna Micała „PREDOM-ZELMER” w Rzeszowie (1972–1992)
 Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego „ZELMER” w Rzeszowie (1972–2001)
 Zelmer Spółka Akcyjna / Zelmer S.A. (2001 – 2017)
 Zelmer – marka sprzętu AGD hiszpańskiej firmy B&B Trends;
 Zelmer Rzeszów – polski wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Rzeszowie

Ludzie nazwisku Zelmer:
 Lauren Zelmer – postać grana przez Katiję Pevec w serialu To tylko gra
 Wolfgang Zelmer – niemiecki malarz